White Lies:

 White Lies — британская группа альтернативного рока.
 White Lies — первый сингл с пятого студийного альбома Пола ван Дайка In Between.